Fortaleza, una ciutat del nord-est del Brasil.
 Fortaleza de Minas, un municipi de l'estat de Minas Gerais.
 Fortaleza Esporte Clube, un club poliesportiu destacat en futbol, brasiler de la ciutat de Fortaleza